Lourenço oder Lourenco ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Patrick Lourenço (* 1991), brasilianischer Fußballspieler, siehe Alan Patrick
 Eduardo Lourenço (1923–2020), portugiesischer Literaturwissenschaftler, Essayist und Philosoph
 Frederico Lourenço (* 1963), portugiesischer Altphilologe, Übersetzer und Schriftsteller

 Mauro Lourenço da Silva (* 1986), brasilianischer Weitspringer, siehe Mauro Vinícius da Silva
 Osvaldo Lourenço Filho (* 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Patrick Lourenço (Boxer) (* 1993), brasilianischer Boxer
 Rogério Lourenço (* 1971), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Teresa Lourenco (* 1981), Fotomodell aus Trinidad und Tobago
 Vasco Lourenço (* 1942), portugiesischer Offizier und Politiker